Естественная флора Фарерских островов включает более 400 видов сосудистых растений, более 400 видов мохообразных и около 250 видов лишайников. Большую часть низменной местности занимают луга, а также заросли . Природа Фарерских островов характеризуется отсутствием деревьев и напоминает природу района Канемара в графстве Голуэй, полуострова Дингл в Ирландии и Шетландских островов.

На Фарерских островах нет лесных массивов, но можно встретить несколько видов деревьев. Находки стволов и ветвей  в почве, датируемые примерно 2300 годом до н. э., а также изобилие пыльцы  в глубоких слоях свидетельствуют о локальных произрастаниях берёзы и лещины до заселения Фарерских островов людьми.

На Фарерских островах по-прежнему встречаются четыре вида . В горных районах островов распространена ; другие три вида — ,  и  — стали достаточно редкими, что связано с активным выпасом животных.

Единственное неинтродуцированное вечнозелёное растение во флоре Фарерских островов —  — встречается в небольшом количестве на всех островах, однако на острове Свуйной по неизвестным причинам имеются обширные заросли этого растения.

Встречаются также некоторые интродуцированные растения — хвойные, а также клён и ясень.

На скалах распространены мхи и лишайники.

См. также 
 География Фарерских островов

Ссылки 
 Флора Фарерских островов на сайте The Faroe Islands.com

Природа Фарерских островов
Фарерские острова